Rywalizacja mężczyzn w jeździe po muldach podczas mistrzostw świata w Utah została rozegrana na trasie Champion. Kwalifikacje rozegrano 8 lutego o 15:25, z kolei finały tego samego dnia o 20:12. Złoty medal wywalczył Kanadyjczyk Mikaël Kingsbury, który pokonał Australijczyka Matta Grahama oraz Daichiego Harę z Japonii.

Kwalifikacje

Finały

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2019